Klagomuren kan syfta på:

Klagomuren – en beteckning i västvärlden på en del av tempelbergets stödmur i Jerusalem, se Västra muren
Klagomuren (SVT) – en avdelning för tittarkontakt för Sveriges Television
Klagomuren – en kanal byggd av gråsten i Paradisets naturreservat, Huddinge kommun, Södertörn, se Klagomuren, Paradisets naturreservat